Awaji se poate referi la:

 Insula Awaji, o insulă japoneză, situată în Marea Interioară.
 Municipiul Awaji, o localitate în Japonia, pe insula Awaji (în prefectura Hyōgo).
 Asteroidul 3380 Awaji, un corp ceresc numit după insula Awaji.